James Shaw, Jimmy Shaw, Jim Shaw
 James Shaw (1764–1843) – brytyjski polityk i arystokrata, lord major Londynu, parlamentarzysta z City of London, baronet of Kilmarnock
 Jim Shaw, wł. James Morris Shaw (ur. 1945) – kanadyjski hokeista
 Jim Shaw (ur. 1950) – kanadyjski pływak, olimpijczyk z Meksyku (1968)
 James Shaw – kanadyjski lekkoatleta, kulomiot, paraolimpijczyk z Aten (2004)
 James Shaw, Jimmy Shaw – kanadyjski muzyk, gitarzysta Metric i Broken Social Scene
 James Shaw (ur. 1994) – amerykański siatkarz
 James Shaw (ur. 1996) – brytyjski kolarz